Тутмос е английски вариант на египетското име dhwty-ms, обикновено превеждано като „Роден от бог Тот“. Името може да се отнася до няколко отделни личности от 18-а династия.

 Тутмос I, (ок. 1506 до 1493 пр.н.е.) трети фараон от Единадесета династия
 Тутмос II (1493 – 1479 пр.н.е.), четвърти фараон
 Тутмос III, шести фараон
 Тутмос IV, осми фараон
 Тутмос (скулптор) – древен скулптор на когото се приписа известния бюст на Нефертити